L'édition 2001 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 16 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple, Jonas Björkman et Todd Woodbridge celle de double.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte son  en simple en battant en finale Hicham Arazi. Il s'agit du  et  sur terre battue en carrière du Brésilien. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Jonas Björkman et Todd Woodbridge remportent leur  ensemble en battant en finale la paire australienne Joshua Eagle - Andrew Florent. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2001 de l'ATP
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2001
Sport à Monaco en 2001
Tennis masculin en 2001
Tennis en avril 2001